Вега де Алаторе има више значења:

 Општина Вега де Алаторе (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Вега де Алаторе (Вега де Алаторе, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику